Гостинка — река в Белгородской области, приток Везёлки
 Гостинка — река в Белгородской области, приток Ворсклы
 Гостинка (жильё)
 Гостинка (магазин) — народное название Гостиного двора в Санкт-Петербурге.